Vojnović (Dubrovnik), dio dubrovačkog gradskog poluotoka Lapada
 Vojnović (Bjelovar), dio Bjelovara
 Vojnović (prezime)
 Vojnović (plemstvo), hrvatska plemićka obitelj
 Ivo Vojnović, hrvatski književnik
 Josip Vojnović, hrv. barun
 Emil (Milan) Vojnović, hrv. c. kr. general pješaštva i vojni povjesničar
 Đuro Vojnović, hrv. političar 
 Kosto Vojnović, hrv. preporoditelj
 Lujo Vojnović, hrv. povjesničar, cg. političar i diplomat, srp. diplomat
 Stjepan Vojnović, hrv. barun
 Zdenko Vojnović, hrv. povjesničar umjetnosti i muzeolog